Confederação Africana de Futebol — orgão regulador do futebol internacional na África
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles — empresa espanhola fabricante de equipamento ferroviário
 Common Assessment Framework — ferramenta de gestão da qualidade total
 Banco de Desenvolvimento da América Latina — banco multilateral de desenvolvimento anteriormente chamado de "Corporação Andina de Fomento"
 Clube alpino francês — federação de clubes com o objetivo de promover o montanhismo

Desambiguações de siglas